

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Zephyr – comunità non incorporata della contea di Brown, Texas

Musica 
 Zephyr – gruppo musicale statunitense
 Zephyr – album dei Basement Jaxx del 2009

Persone 
 Zephyr o Zeph (pseudonimo di Andrew Witten) – writer statunitense

Scienza e tecnologia

Informatica
 Zephyr (sistema operativo), piccolo sistema operativo in tempo reale
 Zephyr (protocollo), un protocollo di messaggistica istantanea e suite di applicazioni
 Zephyr, una revisione hardware della console per videogiochi Xbox 360 di Microsoft
 Zephyr, uno strumento di gestione dei test commerciale venduto da SmartBear Software

Altri usi nella scienza e nella tecnologia

Altro 
 Ford Zephyr – autovettura della Ford
 Kawasaki Zephyr – motociclo della Kawasaki
 Lincoln-Zephyr o semplicemente Zephyr – autovettura della Lincoln

Pagine correlate 
 Zefiro (disambigua)